Die St. Galler Hallenhandball-Meisterschaften 1950 waren die 1. St. Galler Hallenhandball-Meisterschaften. Sie wurden auf Betreiben des BTV St. Gallen durchgeführt. Gespielt wurde in der OLMA Halle 6 in St. Gallen.

Serie A (Bekannte Spiele) 

Die Serie A bestand aus Feldhandball spielenden Klubs.

Gruppe I

Gruppe II

Final

Serie B 
Die Serie B bestand aus nicht Feldhandball spielenden Klubs.

Gruppe I 
KTV Fides
Steinemann AG
Helvetia
Klub 4
Klub 5

Gruppe II 
Wilfesga
Neuer Skiklub
Schuster & Co.
Gebr. Bühler
Uzwil
TV Neue Sektion

Freundschaftsspiele

Freundschaftsspiel gegen GC

Einzelnachweise 

1950
St. Gallen